Алексе́й Никола́евич Бах (до крещения — Абрам Липманович Бак; , Лайжево, Шавельский уезд, Ковенская губерния, Российская империя — 13 мая 1946, Москва, СССР) — советский биохимик и физиолог растений, академик Академии наук СССР (с 12 января 1929 г.), Герой Социалистического Труда (1945), лауреат Сталинской премии первой степени, основоположник биохимии в России. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, где являлся старейшим по возрасту.

Биография 
Согласно официальным биографическим источникам, Алексей Николаевич Бах родился под именем Абрам Липманович (Авраам Литманович) Бак в местечке Золотоноша Полтавской губернии, в еврейской семье из Шавельского уезда Ковенской губернии; его отец был техником-винокуром. Согласно ревизским сказкам по Шавельскому уезду Ковенской губернии от 27 мая 1858 года, Абель (Абрам) Липманович Бак родился 5 марта 1857 года в местечке Лайжево Шавельского уезда и был пятым ребёнком в семье винокура Липмана Абрамовича Бака (1817—?) и его жены Роды Бак (1824—?). Когда он был ребёнком, семья переехала в Борисполь Переяславского уезда Полтавской губернии. В 10 лет он поступил и в 1875 году окончил Киевскую 2-ю классическую гимназию, где освоил латынь, греческий, французский, немецкий, английский языки. Сдав экзамены в полном объёме гимназического курса (математика, физика, география, история, русская словесность, латынь, немецкий и французский языки), поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Киевского университета.

После ареста по подозрению в покушении на киевского прокурора студента Киевского университета Подольского, в феврале 1878 года начались студенческие беспорядки, в центре которых оказался . Тридцать студентов, в том числе и Бах, были уволены из университета на три года без права поступления в другие высшие учебные заведения. В ссылке  пробыл свыше трёх с половиной лет, сначала в Белозерске Новгородской губернии, а затем в Новомосковске и Бахмуте Екатеринославской губернии, куда его перевели по болезни.

В январе 1882 года он возвратился в Киев и снова стал студентом Киевского университета. Но в феврале 1883 года забросил учёбу и вступил в революционное подполье, киевскую организацию партии «Народная воля». Для облегчения революционной агитации в народных массах принял православие и сменил имя и отчество — сначала на Абрам Николаевич, позже — Александр Николаевич и Алексей Николаевич Бах.

Читал рабочим лекции, в которых пропагандировал социалистические идеи. На основе этих лекций написал книгу «Царь-голод» (1883, 1903; 1905—1907 и 1917 под названием «Экономические очерки»). Разыскиваемый циркуляром Департамента полиции от июля 1883 года № 1829 из-за распространения книги «Царь-голод», скрывался под именем Семёна Андреевича Ващенко в Ярославле.

В марте 1885 года, спасаясь от неминуемого ареста,  уехал из России. Жил в эмиграции сначала во Франции, США, Швейцарии, где успешно занимался научной деятельностью. Научные труды публиковал с 1893 года.

Летом 1890 года  женился на Александре Александровне Червен-Водали (1867, Кишинёв — 1950, Москва).

Вёл работу по вопросам клеточного дыхания в Женеве. На одну из работ этого периода в 1897 году сослался в своём докладе во Французской академии наук профессор Пауль Шуценбергер. В последующие годы под руководством Роберта Шода (R. Chodat) опубликовал ряд работ по физиологии клеточного дыхания.

В 1900—1901 принимал участие в переговорах о создании партии эсеров, но вступил в партию лишь в 1905 году, когда стал секретарём её заграничного комитета. В 1909—1911 годах был председателем судебно-следственной комиссии партии эсеров, расследовавшей обстоятельства и последствия деятельности секретного сотрудника Департамента полиции Е. Азефа.

25 мая 1917 года вместе с женой отправился из Женевы в Россию, и 18 июня прибыл в революционный Петроград.

В 1918 году  организовал Центральную химическую лабораторию при ВСНХ РСФСР, преобразованную в 1931 году в Физико-химический институт им. Л. Я. Карпова, директором которого он был до конца жизни. В конце 1920 года по инициативе  был создан Биохимический институт Наркомздрава с медицинским уклоном. В 1936 году по его же инициативе создаётся журнал «Биохимия», первый журнал на биохимическую тематику в СССР, редактором которого он становится.

С 1928 года возглавлял Всесоюзную ассоциацию работников науки и техники. В 1935 году организовал совместно с А. И. Опариным Институт биохимии АН СССР, был его директором (с 1944 институт носит имя Баха). С 1932 года президент Всесоюзного химического общества им. . В 1939—1945 годах академик-секретарь Отделения химических наук АН СССР.

Являлся старейшим членом Академии наук. В 1939 году именно он внёс предложение об избрании Сталина почётным членом Академии наук:
«Мы, представители науки нашей страны, поднятой Лениным и Сталиным на небывалую высоту, считали бы великой честью и почётом включить имя, дорогое и близкое нам, авторитетное для всех учёных мира, — имя Сталина в число почётных членов Академии Наук».

Как старейший депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, был удостоен чести открыть первую сессию Совета Союза 12 января 1938 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 года за выдающиеся заслуги в области биохимии, в частности за разработку теории реакций медленного окисления и химии ферментов, а также за создание научной биохимической школы Алексею Николаевичу Баху присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Является старейшим (по дате рождения) Героем Социалистического Труда.

Умер 13 мая 1946 года на 90-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья 
 Жена — Александра Александровна Червен-Водали (1867—1950), сестра министра колчаковского правительства А. А. Червен-Водали.
 Дочь — Лидия Алексеевна Бах, автор книги «Алексей Николаевич Бах» (совместно с А. И. Опариным, М.: Издательство АН СССР, 1957).
 Дочь — Наталия Алексеевна Бах (1885—1979), ученица А. Н. Фрумкина, доктор химических наук (1943), заведующая Отделом радиационной химии Института электрохимии АН СССР, профессор МГУ, автор монографии «Электропроводность и парамагнетизм полимерных полупроводников» (М.: Наука, 1971); первым браком замужем за Константином Алексеевичем Николаевым (1888—1941).
 Дочь — Ирина Алексеевна Бах-Балаховская (1901—1991), доктор исторических наук, сотрудница Института марксизма-ленинизма; была замужем за профессором Сергеем Даниловичем Балаховским (1896—1957), доктором медицинских наук, заведующим кафедрой биохимии Ростоского медицинского института и Третьего московского медицинского института, лабораторией Института биохимии им. А. Н. Баха АН СССР, лауреатом Сталинской премии (1946), сыном киевского сахарозаводчика и мецената Даниила Григорьевича Балаховского.
 Внуки — биохимик Игорь Сергеевич Балаховский (1925—2018), доктор медицинских наук, профессор кафедры физики живых систем факультета общей и прикладной физики Московского физико-технического института (1965), автор монументальной монографии «Методы химического анализа крови» (3-е издание М.: Медгиз, 1953—747 с., в соавторстве с отцом, С. Д. Балаховским), книги «Обмен веществ в экстремальных условиях космического полёта и при его имитации» (М.: Наука, 1973), научных трудов по лабораторной медицине и физиологии, один из первых участников семинара И. М. Гельфанда по физиологии (1959), председатель Московского научного общества врачей-лаборантов (1981—1993); Сергей Сергеевич Балаховский (род. 1927), инженер-изобретатель.
 Племянником А. Н. Баха был видный гигиенист и эпидемиолог, академик АМН СССР Захарий Григорьевич Френкель; его старший брат, народоволец Яков Григорьевич Френкель (1861—1936), в середине 1880-х годов в Киеве проходил по одному делу («процессу 21-го») с А. Н. Бахом.
 Племянница А. Н. Баха (сестра З. Г. Френкеля) — издательский работник Евгения Григорьевна Френкель (в замужестве Левицкая, 1880—1961), была одним из первых читателей романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» и способствовала его публикации в издательстве «Московский рабочий», где служила заведующей отделом; состояла в многолетней переписке с М. А. Шолоховым, ей посвящён его рассказ «Судьба человека»; была замужем за революционером К. О. Левицким (1868—1919), их дочь Маргарита была женой военинженера 1-го ранга И. Т. Клеймёнова.

Награды и звания 

 почётный доктор Лозаннского университета (1917)
 премия имени В. И. Ленина (1926)
 Орден Трудового Красного Знамени (1929)
 Орден Ленина (1937, 1943, 1944, 1945)
 Сталинская премия I степени (1941)
 Почётный член Королевского общества химической промышленности в Лондоне (1943)
 Почётный член Американского химического общества (1943)
 Герой Социалистического Труда (1945)
 Медаль «Серп и Молот» (1945)

Память 
 Институт биохимии имени А. Н. Баха РАН
 В честь А. Н. Баха названы улицы , Киеве (Днепровский район), Золотоноше, Днепре (Соборный район), Нижнем Новгороде, Бердянске.
 Имя носили пассажирское судно Волжского речного пароходства и малый морской танкер проекта 14321 Тихоокеанского флота ВМФ СССР.

Примечания

Литература 
 Бах А. Н. Автобиография члена ВЦИК, заместителя председателя НТУ ВСНХ, председателя ВАРНИТСО, директора Химического института ВСНХ имени Л. Я. Карпова и Биохимического института Наркомздрава имени А. Н. Баха, написанная для «Огонька» // Огонёк, 1928, № 48, б. паг.
 Др. публ. — В кн.: Бах А. Н. Записки народовольца. Л., 1931 (под загл.: Автобиография).
 Бах А. Н. Как и когда я стал марксистом // ФНиТ, 1933, № 2, с. 123—124.
 Бах А. Н. Не додумал: Воспоминания академика // Огонёк, 1929, № 30, б. паг.
 Бах А. Н. Речь академика А. Н. Баха [на приёме в Академии наук СССР 19 марта 1937 г. в связи с празднованием 50-летия его научной деятельности] // Вестник АН, 1937, № 4/5, с. 52-53.
 
 
 
 Лазарев С. Е. Бах Алексей Николаевич // Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия: в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 1: А—З. М.: Политическая энциклопедия, 2020. С. 191—192.
 Попов В. О., Звягильская Р. А. Алексей Николаевич Бах — великий учёный, организатор отечественной биохимии // Прикладная биохимия и микробиология. 2007. Т. 43, № 5. С. 531—536. ISSN: 0555-1099. 
 Попов В. О., Звягильская Р. А. А. Н. Бах — революционер в политике и науке : к 150-летию со дня рождения академика А. Н. Баха // Биохимия. — 2007. — Т. 72, № 10. — С. 1267—1277. — Библиогр.: с. 1277 (21 назв.).

Научные труды 
 Об активном водороде. — Сб. работ по чистой и прикл. химии.— Тр. Хим. ин-та им. Л. Я. Карпова, 1925.
 А. Н. Бах, Е. П. Алексеева, В. П. Древинг О первых уловимых продуктах каталитического распада сахаров в бескислородной среде — Биохимия. — 1936. — Т.1, № 1. — С.75-93.
 Биологическое и технологическое значение ферментативных процессов — Известия АН СССР. — 1936. — № 4. — С.627-638.
 А. Н. Бах, Д. М. Михлин Биохимический синтез лимонной кислоты Известия АН СССР. — 1938. — № 5. — С.991-993.
 Собрание трудов по химии и биохимии. М., 1950. — 648 с.

Ссылки 

 Биография на сайте Института биохимии РАН
 Автобиография
 
 Бах Олексій Миколайович. Герой Соціалістичної Праці (1946)
 Сайт Библиотеки ОБН РАН: А. Н. Бах

Родившиеся в Мажейкяйском районе
Выпускники Киевской 2-й гимназии
Выпускники Киевского университета
Биохимики СССР
Биохимики России
Действительные члены АН СССР
Сотрудники Научно-исследовательского физико-химического института имени Л. Я. Карпова
Лауреаты премии имени В. И. Ленина
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Народовольцы
Эсеры
Революционеры России
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены ВЦИК
Сосланные в Белозерск
Почётные доктора Лозаннского университета